Nuissl oder Nuißl ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Gesmann-Nuissl (* 1963), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Ekkehard Nuissl (* 1946), deutscher Pädagoge
 Franz Josef Nuißl (1877–1955), deutscher Jurist und Politiker